Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Mesnil-Simon (Calvados)
Le Mesnil-Simon (Eure-et-Loir)